Ràdio i Televisió Tunisiana, corporació pública històrica de ràdio i televisió de Tunísia
 Regiment de tiradors tunisians, unitat d'infanteria de l'exèrcit de França
 Síndrome de Rett, malaltia genètica que afecta el desenvolupament dels infants
 Teorema del transport de Reynolds (del seu nom en anglès Reynolds Transport Theorem), teorema que permet donar els fonaments de la mecànica dels medis continus
 Reducció de la jornada de treball (del seu nom en francès Réduction du Temps de Travail), reducció de la jornada laboral per a un millor repartiment del treball
 Round-trip time, temps que triga un paquet en anar i tornar entre dos punts d'una xarxa informàtica
 Tàctica en temps real (del seu nom en anglès Real-Time Tactics), tipus de videojoc d'estratègia que es centra en la tàctica militar